Die Abkürzung GBQ steht für:
 Grande Bibliothèque du Québec, eine ehemalige Bibliothek in Kanada
 Gambia Bird, eine gambische Fluggesellschaft nach ICAO-Code

Die Abkürzung GBq steht für:
 Gigabecquerel, ein Maß für die Aktivität einer Menge einer radioaktiven Substanz

GBQ